

В культуре 
Зорро:

 Зорро — вымышленный персонаж.
 фильмы:
 Знак Зорро (фильм, 1920) — США
 Дон Ку, сын Зорро — США, 1925
 Знак Зорро (фильм, 1940) — США
 Чёрный кнут Зорро — США, 1944
 Сын Зорро (фильм, 1947) — США
 Призрак Зорро — США, 1949
 Мечта о Зорро — Италия, 1952
 Знак Зорро (фильм, 1958) — США
 Зорро и суд Испании — Италия, 1962
 Месть Зорро (фильм, 1962) — Испания
 Тень Зорро — Франция / Италия / Испания, 1962
 Знак Зорро (фильм, 1963) — Франция / Италия / Испания
 Зорро и три мушкетера — Италия, 1963
 Зорро против Мациста — Италия / Испания, 1963
 Три шпаги Зорро — Италия / Испания, 1963
 Клятва Зорро — Италия / Испания, 1965
 Зорро и повстанцы — Италия, 1966
 Зорро (фильм, 1968) — Италия / Испания
 Зорро — всадник с кнутом — Турция, 1969
 Месть Зорро (фильм, 1969) — Турция
 Зорро из рода Монтеррей — Италия / Испания, 1971
 Зорро — рыцарь мести — Италия / Испания, 1971
 Эротические приключения Зорро — США / Франция / Германия, 1972
 Сын Зорро (фильм, 1973) — Италия / Испания
 Большое приключение Зорро — Мексика, 1975
 Знак Зорро (фильм, 1975) — Франция
 Зорро (фильм, 1975, Индия)
 Зорро (фильм) — Франция / Италия, 1975
 Зорро, голубой клинок — США, 1981
 Маска Зорро (фильм) — Германия / США, 1998
 Многоликий Зорро — США, 2000
 Легенда Зорро — США, 2005
 Перерождение Зорро — США, 2010

 мультфильмы:
 Маска Зорро (мультфильм) — США, 2002
 Зорро: Возвращение в будущее — Великобритания, 2006

 телесериалы:
 Зорро (телесериал, 1957) — США
 Зорро (телесериал, 1990) — США / Франция
 Зорро (телесериал, 1997) — США
 Зорро: Шпага и роза — США / Колумбия, 2007

 мультсериалы:
 Зорро (мультсериал) — США, 1997
 Зорро. Поколение Z — США, 2006.

 мюзиклы:
 Зорро — мюзикл Кристофера Реншоу, поставленный в Великобритании и Франции (2008), России (2010).

В вычислительной технике 
 Zorro Bus — внешний блок расширения «Zorro bus», предназначенный для компьютера Amiga 1000.
 Zorro II и Zorro III — шины расширения, реализованные в компьютерах серий Amiga 2000 и Amiga 3000 соответственно.